Silver Dollar steht für:
Silver Dollar (Ontario), Ortsname
 Silver Dollar (Album), Jazzalbum (2020) 
 Silver Dollar (1932), Filmtitel dt.: Silberdollar (1932)
Münzen:
 Canadian silver dollar
 Freedom Silver Dollar